Капбрето́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011)

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Бордо, 80 км на захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8505,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Капбретон 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Капбретон 
 [ Розташування муніципалітету Капбретон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди